Kníže z Lu bylo několik čínských aristokratických titulů udělovaných zpravidla příbuzným panujícího císaře, obvykle synům. 

Titul knížete, wang (v případě nezávislých vládců překládaný jako král) byl po císaři (chuang-ti) nejvyšším aristokratickým čínským titulem.

Knížata z Lǔ 
Knížata z Lǔ, .

Knížata z Lu v říši Chan 
 Čang Jen (; † 173 př. n. l.), kníže z Lu 187–179, poté markýz z Nan-kung
 Liou Jü (; † 128 př. n. l.), od roku 155 př. n. l. kníže z Chuaj-jang, od roku 154 př. n. l. kníže z Lu, syn císaře Su-cunga;
 Liou Kuang (; † 89 př. n. l.), kníže z Lu, syn předešlého;
 Liou Čching-ťi (; † 51 př. n. l.), kníže z Lu, syn předešlého;
 Liou Feng ()，kníže z Lu 51–23 př. n. l.;
 Liou Ťün ()，kníže z Lu 23–4 př. n. l.;
 Liou Min ()，kníže z Lu 4 př. n. l. – 9 n. l.

Knížata z Lu v říši Tchang 
Li Jüan-čchang (; 619–643), kníže z Lu 620–636, poté kníže z Chan, syn císaře Kao-cu;
Li Ling-kchuej (; 625–688), kníže z Lu od 640, předtím kníže z Jen, syn císaře Kao-cu;
Li Kchuo (; 742–805), kníže z Lu,  korunní princ, od 779 císař Te-cung;
Li Jung (; † 838), kníže z Lu 830–832, poté korunní princ, syn císaře Wen-cunga.

Knížata z Lu v říši Ming 
 Ču Tchan (, 1370–1390), kníže z Lu od 1370, syn císaře Chung-wua.
 potomci Ču Tchana do roku 1683.

Knížata z Lù 
Knížata z Lù, .

Knížata z Lu v říši Ming 
Ču I-liou (, 1568–1614), kníže z Lu od 1571, syn císaře Lung-čchinga.
Ču Čchang-fang (, 1608–1646), kníže z Lu 1618–1645, syn předešlého.

Reference 

Čínská knížata